MRU, sigle composé des trois lettres M, R et U, peut faire référence à :
 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, créé en France fin 1944
 Aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, selon la liste des code AITA des aéroports.
 Mécanisme de Résolution Unique, un des 3 piliers de l'Union Bancaire européenne (Single Resolution Mecanism)
 l'ouguiya, monnaie de la Mauritanie depuis le . 

En informatique :
 , une donnée envoyée aux systèmes distants de la taille maximale des paquets de l'ordinateur local ;
  (derniers utilisés récemment) qui peut être :
 la liste des derniers fichiers ouverts maintenue par de nombreux logiciels,
 une méthode de cache disque.

En physique :
 Mouvement rectiligne uniforme (MRU), mouvement en ligne droite à vitesse constante.

Mru peut faire référence à :
 Les Mru, un groupe ethnique habitant au Bangladesh et en Inde.

Notes et références